Koblberg steht für:

 Koblberg (Berg) (1046 m.ü.A.), Erhebung in Oberösterreich, höchster Pass (1044 m)) in Oberösterreich
 Koblberg (Soyen), Gemeindeteil von Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern